North Middletown (Kentucky), població dels Estats Units a l'estat de Kentucky.
 North Middletown (Nova Jersey), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.